Roosna-Alliku (gemeente), een voormalige gemeente in de provincie Järvamaa, Estland
 Roosna-Alliku (plaats), een plaats in de gemeente Paide, Estland